Shuangpu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shuangpu (socken i Kina, Zhejiang), 
 Shuangpu (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar